Аква-Августа (Акведук Серино) — древнеримский водовод для подачи воды на побережье Неаполитанского залива. Снабжал водой 9 городов. К ним относятся Нола, Помпеи, Стабии, Неаполис (сегодняшний Неаполь), Байя и Кумае. Акведук начинался у нынешнего города Серино и заканчивался через 96 км в огромной цистерне (так называемый бассейн Мирабилис) в военно-морском порту Мизенум. Акведук был заказан императором Августом, вероятно, между 30 и 20 годами до нашей эры.

Сегодня мало что осталось от акведука; части можно найти в разных местах, в том числе в Неаполе и его окрестностях.

Акведук Серино является одним из крупнейших архитектурных произведений всей Римской империи. Путь грандиозной работы начался с истока Серино, Фонтиса Огюстея, на высоте 376 м над уровнем моря на ирпинском карстовом плато у горы Терминио, до 96-километрового Писсина мирабилис в Мисено. Это была настоящая региональная сеть, которая снабжала восемь городов и несколько вилл: из десяти филиалов семь обеспечивали важные городские центры (Нола, Помпеи, Ацерра, Геркуланум, Ателла, Паусиллипон, Нисида, Путеоли, Кумае и Байя) и трое несли воду вилле. Включая ветви, общая длина акведука составляла около 145 км, что делало его самым длинным римским акведуком, построенным до 5-го века нашей эры.

Такая внушительная работа требовала постоянного обслуживания, для которого важные вмешательства происходили в эпоху Флавиев (1 век н. э.) с заменой секций другими параллелями. Император Константин был ответственен за внушительное восстановление в начале четвёртого века н. э. Это задокументировано в известной надписи, найденной в Серино (Ав) и датированной 324 годом нашей эры (AE 1939, 151). Места, обслуживаемые акведуком:
 Нола
 Acerra
 Atella
 Неаполь
 Поццуоли
 Кума
 Miseno
 Помпеи
 Геркуланум

Большую часть маршрута акведук проходил не по галерее, а под открытым небом через кирпичные арки, следы которых остались в Неаполе в районе Понти Росси, который получил свое название от тех же арок. Эта структура составляла северный доступ трубопровода к городу.

Он также был назван по имени Fontis Augustei Aquaeductum.

Ссылки 
 
 The Aqua Augusta and control of water resources in the Bay of Naples   

Акведуки Древнего Рима